

Patronyme
Nom de famille scandinave
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Allan Ekelund, (1918- ), producteur de film suédois ;
 Bo Ekelund, (1894-1983), athlète suédois ;
 Fredrik Ekelund, (1953- ), traducteur, un interprète et un écrivain suédois ;
 Iréne Ekelund, (1977- ), athlète suédoise ;
 Robert Ekelund, (1940- ), économiste américain ;
 Ronnie Ekelund, (1972- ), footballeur danois.

Voir aussi 
Eklund, variante du patronyme
Eikelund, ferme dans le comté de Telemark, Norvège
Yquelon, commune du département de la Manche, région Normandie

patronyme scandinave